Zubak ist der Familienname folgender Personen:

 Krešimir Zubak (* 1947), kroatischer Politiker und Jurist in Bosnien und Herzegowina
 Petar Zubak (* 1995), kroatischer Fußballspieler